Vishnu – divinità induista

Cinema 
 Vishnu – film del 1994 diretto da Sreekumar
 Vishnu – film del 2003 diretto da Shaji Kailas

Altro 
 Vishnu – nome proprio di persona indiano maschile
 Vishnu – attore indiano
 Vishnu – gruppo musicale alternative rock norvegese